Tristan L'Hermite (?-1478/1479), ministre de Louis XI,
 Tristan L'Hermite (1601-1655), poète, romancier et dramaturge français.

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes
Nom de plume
François L'Hermite